

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Głazów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Głazów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz